Bundsförvantskriget  kan syfta på:

 Första bundsförvantskriget – konflikten mellan Athen och Rhodos, Chios och Kos mellan 357 f.Kr. och 355 f.Kr.
 Andra bundsförvantskriget – konflikten mellan Makedonien och aitoliska förbundet mellan 220 f.Kr. och 217 f.Kr.
 Bundsförvantskriget (Rom) – konflikten mellan romerska republiken och bundsförvanterna mellan 91 f.Kr. och 88 f.Kr.